Kampania mezopotamska (1914–1918)
 Wojna brytyjsko-iracka (1941)
 Wojna iracko-irańska (1980–1988)
 I wojna w Zatoce Perskiej (1990–1991)
 II wojna w Zatoce Perskiej (2003)
 Kalendarium historii Iraku (2003–2010)
 Wojna domowa w Iraku (2014–2017)